Personen:
 Alison Lohman (1979), Amerikaans actrice
 Ida Lohman (1961-2007), Nederlands  beeldend kunstenares, filmmaker en toverlantaarnexpert
 Jan Lohman (1959), voormalig Nederlands voetballer
 Ron Lohman, personage uit de Nederlandse soapserie Goudkust

Geslachten:
 Lohman (geslacht), een Nederlands adellijk geslacht
 Lohman (orgelbouwer), een geslacht van orgelbouwers
 De Savornin Lohman (doorverwijspagina), een adellijk geslacht

Overig:
 Lohman (Missouri), een plaats in de Amerikaanse staat Missouri

Zie ook 
Lohmann (doorverwijspagina)